Quizmaster steht für:

 die Spielleitung einer Quizsendung, siehe Quizsendung#Spielleitung
 Quizmaster (Fernsehsendung), österreichische Quizsendung von ServusTV